Эдуард Дмитриев: Дмитриев, Эдуард Анатольевич (род. 1972) — советский и российский хоккеист.
 Дмитриев, Эдуард Дмитриевич (1937—2017) — советский и украинский кинорежиссёр, сценарист, кинооператор.